Le sud-est est la direction à mi-chemin entre les points cardinaux sud et est. Le sud-est est opposé au nord-ouest.

Géographie

Afrique

Amérique 
 la région Sud-Est, un regroupement d'États du Brésil à des fins économiques et statistiques ;
 Southeast, une ville de l'État de New York, aux États-Unis, située dans le Sud-Est du comté de Putnam ;
 le département du Sud-Est, un des dix départements d'Haïti ;

Europe 
 le Sud-Est, une des huit régions de Roumanie ;
 l'Angleterre du Sud-Est, région d'Angleterre ;

France 
 La circonscription Sud-Est, une circonscription française utilisée pour élire 26 députés européens français ;
 le Sud-Est français, terme désignant communément les régions culturelles de la Provence et la partie orientale du Languedoc, correspondant globalement à l'espace bordant la mer Méditerranée ;
 le Grand Sud-Est français, l'entité géographique et culturelle précédente, plus récente, augmentée du Dauphiné (pour inclure la totalité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur) et de l'ex-région Rhône-Alpes.

Asie 
 l'Asie du Sud-Est ;
 Le Sud-Est (Dông Nam Bô en vietnamien), une région du Viêt Nam.
 Sulawesi du Sud-Est, une province d'Indonésie dans l'île de Célèbes ou Sulawesi;

Océanie 
 le Queensland du Sud-Est, une région de l'État du Queensland, en Australie ;

Typographie 
Les points cardinaux font l'objet de règles typographiques particulières.

Orientation